En la mitología griega, Seutes (en griego antiguo Σεύθης) es el nombre de varios reyes:

 Seutes I, hijo de Espardado, rey de los odrisios.
 Seutes II, hijo de Mesades, rey de los odrisios.
 Seutes III, rey de los odrisios, contemporáneo con Alejandro Magno.